El Palacio Haedo es una antigua residencia aristocrática de la Ciudad de Buenos Aires, la más antigua aun existente en el entorno de la Plaza San Martín. Actualmente es la sede de la Administración de Parques Nacionales (APN).

Historia 
La historia del Palacio Haedo es poco precisa, y apenas se sabe que fue construido en la década de 1870 para la familia Haedo. Por esos tiempos, la zona del Retiro (conocida por ese nombre ya en el siglo XVII) comenzaba a ser poblada de las residencias de las familias de clase alta, un proceso de migración desde el casco histórico de Buenos Aires que se aceleró luego de la epidemia de fiebre amarilla de 1871.

Se desconoce la identidad del arquitecto de esta casona, pero existe registro de que Reynaldo Villar compró el edificio el 18 de julio de 1881, siendo su segundo ocupante. Más tarde, Dominga Villar y Cristina Manuela Villar de del Viso heredarían la residencia. Décadas más tarde, el Palacio Haedo sería comprado por el Banco Popular Argentino. 

El Estado Nacional adquirió al Banco Popular el edificio, el 6 de octubre de 1942, para transformarlo en sede de la aún joven Administración de Parques Nacionales. En ese momento, los arquitectos Passeron y Brizuela se hicieron cargo de la remodelación del inmueble para adecuarlo a su nueva función, y la obra fue realizada por la constructora de L. Schiappapietra y Hermanos.

En 1999, una empresa privada ofertó al Ministerio de Economía una cifra para adquirir el edificio, ante lo cual los trabajadores de Parques Nacionales se movilizaron y evitaron la venta. En 2001, mediante la Ley 25.427, el Palacio Haedo fue declarado Monumento Histórico Nacional.

Recién en agosto de 2013, luego de varios años de encontrarse deteriorado y protegido por andamios por posibles desprendimientos de la fachada, el secretario de Obras Públicas de la Nación autorizó el llamado a Licitación para la puesta en valor del edificio.

Estilo 
El Palacio Haedo fue construido en el estilo neorrenacentista italiano que estaba de moda en la segunda mitad del siglo XIX, antes de que se impusiera la influencia francesa, llegando al siglo XX. Poseía su fachada principal mirando a la calle Santa Fe, jerarquizada en las ochavas por torretas asimétricas coronadas con agujas.

Con su aspecto original, permaneció hasta que fue adquirido para la Administración de Parques Nacionales, y se emprendió una profunda reforma interior y estética que lo transformó en un palacete neogótico, agregando una planta y una mansarda con tejas de pizarra, cúpulas del mismo material a las torretas, un revestimiento símil piedra París y ornamentos de estilo a los balcones.

Referencias

Fuentes 
 Clementi, Hebe: "Retiro: testigo de la diversidad". Buenos Aires, Instituto Histórico. 1998.
 Edificio Histórico de la Administración de Parques Nacionales. Biblioteca y Centro de Documentación Perito Francisco P. Moreno.
 Edificio Histórico de la Administración de Parques Nacionales: Anexo I. Informe genealógico de Reynaldo Villar.Biblioteca y Centro de Documentación Perito Francisco P. Moreno.
 Edificio Histórico de la Administración de Parques Nacionales: Anexo II. Fotografías, dibujos y otros.Biblioteca y Centro de Documentación Perito Francisco P. Moreno.
 Sobre el Edificio de Santa Fe 690. Blog de la Biblioteca y Centro de Documentación Perito Francisco P. Moreno.
 Palacio Haedo (MHN).Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos.
 Quieren comprar el edificio de Parques.Diario La Nación, 6 de agosto de 1999.
Fotografías del Palacio Haedo:registro agosto de 2015.Biblioteca y Centro de Documentación Perito Francisco P. Moreno.https://es.pinterest.com/bibliotecmoreno/palacio-haedo/
Puesta en valor del Palacio Haedo.Administración de Parques Nacionales.http://www.parquesnacionales.gob.ar/2015/08/puesta-en-valor-del-palacio-haedo/

Enlaces externos 

Edificios institucionales de la ciudad de Buenos Aires
Haedo
Edificios del barrio de Retiro (Buenos Aires)
Arquitectura neogótica en Argentina
Arquitectura de los años 1870
Palacios de Argentina del siglo XIX
Argentina en 1870
Monumentos y lugares históricos de Buenos Aires